Trévoux è un comune francese del dipartimento dell'Ain, nella regione del Rodano-Alpi.
 Le Trévoux è un comune francese del dipartimento del Finistère, nella regione della Bretagna.